Matrikel (fra latin matrikula, fortegnelse) har flere betydninger:

 Matrikel (ejendom) – en fortegnelse over et lands faste ejendomme
 Matrikel (personer) – en fortegnelse over de personer der hører til en institution, især over studerende på et universitet
 Matrikel (grund) – en grund, et jordstykke, en jordlod  forsynet med et særligt identifikationsnummer,  et matrikelnummer. ordnet.dk